Desa Temon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Temon (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,45, long 110,71), 
 Desa Temon (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,97, long 110,96), 
 Desa Temon (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,08, long 111,17), 
 Desa Temon (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,05, long 110,91), 
 Desa Temon (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,96, long 111,61), 

Robotskapade Indonesienförgreningar